Gli amori di Susanna (The Affair of Susan) – film del 1935 diretto da Kurt Neumann 
Gli amori di Susanna (The Affairs of Susan) – film del 1945 diretto da William A. Seiter